Хазарский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дербентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Хазар.

История 
Постановлением Народного Собрания Республики Дагестан от 25 ноября 1997 г. N 84 II НС упразднен Джалганский сельсовет, на его базе создано два самостоятельных муниципальных образования: село Джалган и Хазарский сельсовет

Население

Состав

Примечания 

Хазарский
Хазарский